Гейт-е-Лабасті́д, Ґейт-е-Лабастід () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Монпельє, 33 км на південний захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Гейт-е-Лабастід і Кодваль було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Ламбронн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Гейт-е-Лабастід на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гейт-е-Лабастід на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Од